A 2006-os Australian Open női versenyét a francia Amélie Mauresmo nyerte a belga Justine Henin-Hardenne előtt.

Kiemeltek 

 Lindsay Davenport (negyeddöntő)
 Kim Clijsters (elődöntő)
 Amélie Mauresmo (Bajnok)
 Marija Sarapova (elődöntő)
 Mary Pierce (második kör)
 Nagyja Petrova (negyeddöntő)
 Patty Schnyder (negyeddöntő)
 Justine Henin-Hardenne (Döntő)
 Jelena Gyementyjeva (első kör)
 Venus Williams (első kör)
 Nathalie Dechy (első kör)
 Anasztaszija Miszkina (negyedik kör)
 Serena Williams (harmadik kör)
 Szvetlana Kuznyecova (negyedik kör)
 Francesca Schiavone (negyedik kör)
 Nicole Vaidišová ''(negyedik kör)

<li> Daniela Hantuchová (negyedik kör)
<li> Jelena Lihovceva (második kör)
<li> Gyinara Szafina (második kör)
<li> Flavia Pennetta (harmadik kör)
<li> Ana Ivanović (második kör)
<li> Anna-Lena Grönefeld (második kör)
<li> Jelena Janković (második kör)
<li> Tatiana Golovin (első kör)
<li> Marija Kirilenko (harmadik kör)
<li> Szugijama Ai (első kör)
<li> Marion Bartoli (második kör)
<li> Anabel Medina Garrigues (első kör)
<li> Klára Koukalová (első kör)
<li> Vera Zvonarjova (első kör)
<li> Gisela Dulko (második kör)
<li> Szánija Mirza (második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők 

| RD1-seed2=8
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=6
| RD1-team3= Marija Sarapova
| RD1-seed3=4
| RD1-score3-1=78
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-team4= Nagyja Petrova
| RD1-seed4=6
| RD1-score4-1=66
| RD1-score4-2=4
| RD1-score4-3= 
| RD1-team5= Patty Schnyder
| RD1-seed5=7
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=0
| RD1-score5-3= 
| RD1-team6= Amélie Mauresmo
| RD1-seed6=3
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 
| RD1-team7= Martina Hingis
| RD1-seed7=WC
| RD1-score7-1=3
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3=4
| RD1-team8= Kim Clijsters
| RD1-seed8=2
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=2
| RD1-score8-3=6
| RD2-team1=

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Források 
 Eredmények

N1